Le terme décennie perdue désigne plusieurs périodes historiques :
 la décennie perdue de l’économie japonaise des années 1990, à la suite de l'éclatement de la bulle spéculative japonaise ;
 l’après-guerre au Royaume-Uni (1945–1955) ;
 l’Amérique latine des années 1980.